Ваня Кінґ і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу Кінґ вирішила не брати участі.

Стрицова грала в парі з Бетані Маттек-Сендс, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Софія Арвідссон і Юханна Ларссон з рахунком 6–1, 2–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2010